Dynamo Berlin kan avse:
SC Dynamo Berlin, en sportklubb i Östberlin, Östtyskland mellan 1954 och 1991.
Berliner FC Dynamo, en ännu existerande fotbollsklubb i Berlin, Tyskland, ursprungligen en sektion av ovanstående sportklubb fram till 1966